Gabriel Esparza (1973-) – taekwondoka spagnolo
 Gabriel Esparza (1993-) – calciatore argentino